

Geografia

Italia
Treviglio – città in provincia di Bergamo
Treviglio – frazione di Tizzano Val Parma in provincia di Parma

Persone
Leonardo Treviglio – attore italiano

Sport
Blu Basket 1971 Treviglio – squadra di basket

Stazioni
Stazione di Treviglio Centrale – stazione centrale di Treviglio
Stazione di Treviglio Ovest – stazione secondaria di Treviglio